Eschau kan syfta på:

 Eschau, Bas-Rhin – en kommun i departementet Bas-Rhin, Frankrike
 Eschau, Unterfranken – en kommun i Landkreis Miltenberg, Bayern Tyskland